Brändholmarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Brändholmarna, Raseborg, Nyland, 
 Brändholmarna, Kyrkslätt, Nyland, 
 Brändholmarna, Borgå, Nyland,

Se även
Brändholm
Brändholmen

Robotskapade Finlandförgreningar